Das Copa Petrobras São Paulo 2010 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 30. Oktober 2010 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde  im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)

ATP Challenger Tour 2010
ATP Challenger São Paulo-5